A 4200-as jelzésű autóbuszvonal helyközi autóbuszjárat Nyíregyháza és Tiszabercel között, Nagyhalász érintésével, melyet a Volánbusz Zrt. lát el.

Közlekedése 
A járat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a Nyíregyházi járás székhelyét, Nyíregyházát köti össze Tiszabercellel, útvonalára fűzve számos kistelepülést, tanyát, illetve az Ibrányi járás székhelyét, Ibrányt. Fordulószáma igen magas, de a teljes útvonalat kevés járat teszi meg. Párhuzamos vasútvonal nincsen, így különösen értékes, viszont a Trans-Tour magánvállalat Balsa és Nyíregyháza közt közlekedő buszai is betérnek Tiszabercelbe, de a megyeszékhelyre más útvonalon térnek vissza.

Megállóhelyei

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| végállomás||58
|align=left|
|-
|1|| Nyíregyháza, konzervgyár||57
|align=left|
|-
|2|| Nyíregyháza, Kossuth utca 9.||56
|align=left|
|-
|3|| Nyíregyháza, Stadion utca||55
|align=left|
|-
|4|| Nyíregyháza, Sóstói úti kórház||54
|align=left|
|-
|5|| Nyíregyháza, Vénusz utca||53
|align=left|
|-
|6|| Nyíregyháza, Berenát utca||52
|align=left|
|-
|7|| Jármi tanya, autóbusz-váróterem||51
|align=left|
|-
|8|| Sóstóhegy, 7,5 km-kő||50
|align=left|
|-
|9|| Mirki tanya, autóbusz-váróterem||∫
|align=left|
|-
|10|| Mirki tanya, vegyesbolt||∫
|align=left|
|-
|11|| Hadobás-sor 22-24 sz.||∫
|align=left|
|-
|12|| Kemecse, Körmendi tanya||∫
|align=left|
|-
|13|| Nyírtura, Libabokor||49
|align=left|
|-
|∫|| Kemecse, Körmendi tanya||48
|align=left|
|-
|∫|| Hadobás-sor 22-24 sz.||47
|align=left|
|-
|∫|| Mirki tanya, vegyesbolt||46
|align=left|
|-
|∫|| Mirki tanya, autóbusz-váróterem||45
|align=left|
|-
|14|| Mirki tanya, 9,0 km-kő||44
|align=left|
|-
|15|| Kótaj, Kótaji elágazás||43
|align=left|
|-
|16|| Mága-sor 36.||42
|align=left|
|-
|17|| Mága-sor 51.||41
|align=left|
|-
|18|| Mága-sor, 12,0 km-kő||40
|align=left|
|-
|19|| Nagyhalász, homoktanyai elágazás||39
|align=left|
|-
|20|| Homoktanya, autóbusz-forduló||38
|align=left|
|-
|21|| Nagyhalász, homoktanyai elágazás||37
|align=left|
|-
|22|| Mága-sor 1.||36
|align=left|
|-
|23|| Nagyhalász, Kecskés||35
|align=left|
|-
|24|| Nagyhalász, temető||34
|align=left|
|-
|25|| Nagyhalász, Arany János utca 341.||33
|align=left|
|-
|26|| Nagyhalász, szőlők||32
|align=left|
|-
|27|| Nagyhalász, Arany János utca 142.||31
|align=left|
|-
|28|| Nagyhalász, orvosi rendelő||30
|align=left|
|-
|29|| Nagyhalász, tiszarádi elágazás||29
|align=left|
|-
|30|| Nagyhalász, cukrászda||28
|align=left|
|-
|31|| Nagyhalász, zsákgyár||27
|align=left|
|-
|32|| Nagyhalász, Rétköz||26
|align=left|
|-
|33|| Ibrány, Egészségügyi központ||25
|align=left|
|-
|34|| Ibrány, Zrínyi Ilona utca 46.||24
|align=left|
|-
|35|| Ibrány, nagyerdői elágazás||23
|align=left|
|-
|36|| Ibrány, városháza||22
|align=left|
|-
|37|| Ibrány, iskola||21
|align=left|
|-
|38|| Ibrány, cukrászda||20
|align=left|
|-
|39|| Ibrány, kertvárosi elágazás||19
|align=left|
|-
|40|| Ibrány, bolt||18
|align=left|
|-
|41|| Ibrány, Kossuth utca 97.||17
|align=left|
|-
|42|| Ibrány, Kertváros alsó||16
|align=left|
|-
|43|| Ibrány, Kertváros||15
|align=left|
|-
|44|| Ibrány, Kertváros alsó||14
|align=left|
|-
|45|| Ibrány, Kossuth utca 97.||13
|align=left|
|-
|46|| Ibrány, bolt||12
|align=left|
|-
|47|| Ibrány, kertvárosi elágazás||11
|align=left|
|-
|48|| Ibrány, Kiserdő utca 26.||10
|align=left|
|-
|49|| Ibrány, Rozmaring utca||9
|align=left|
|-
|50|| Ibrány, gávai elágazás||8
|align=left|
|-
|51|| Ibrány, Rozmaring utca 84.||7
|align=left|
|-
|52|| Paszab, autóbusz-váróterem||6
|align=left|
|-
|53|| Paszab, posta||5
|align=left|
|-
|54|| Paszab, iskola||4
|align=left|
|-
|55|| Paszab, Posta utca 60.||3
|align=left|
|-
|56|| Tiszabercel, orvosi rendelő||2
|align=left|
|-
|57|| Tiszabercel, általános iskola||1
|align=left|
|-
|58|| Tiszabercel, szakiskolavégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források 
Menetrendi tájékoztató

Volánbusz
Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedése